Все́волод Сергее́вич Семенцо́в (2 июля 1941, с. Рудне-Гарбовка, Житомирская область, УССР, СССР — 12 января 1986, Москва, СССР) — советский востоковед, индолог, санскритолог, исследователь древнеиндийской литературы, религий, философии, средневекового индуизма, переводчик и истолкователь «Бхагавадгиты». Он также сделал частичный перевод «Бхагавадгита-бхашьи» — комментария вайшнавского ачарьи Рамануджи (XII век) на «Бхагавад-гиту». В круг научных интересов Семенцова также входили ведийская поэзия и диалог религий. Семенцов заметно повлиял на формирование целого поколения российских индологов. Кандидат филологических наук.

Биография 
Родился в семье инженера Сергея Павловича Семенцова и геолога Варвары Ивановны Семенцовой (Орловой).

В 1959 году поступил на физический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, но учился менее года.

В 1963 году окончил фортепьянное отделение Государственного музыкального училища имени Гнесиных.

В октябре 1967 — апрель 1968 годы проходил преддипломную практику в Индии, в Бенаресском санскритском университете, где познакомился с пандитами.

В 1968 году с отличием окончил Институт восточных языков при МГУ имени М. В. Ломоносова с дипломом специалиста по языку и литературе хинди.

В 1968—1983 годы — научный сотрудник Отдела Индии Института востоковедения АН СССР.

В декабре 1972 года защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата филологических наук по теме «Ритмическая структура поэтического текста на примере анализа „Бхагавадгиты“».

В 1983—1986 годы — старший научный сотрудник сектора актуальных проблем современной философии стран Азии и Африки Института философии АН СССР.

Владел многими языками — санскрит, хинди, английский, немецкий и французский; а также изучал китайский, арамейский и иврит. Так для чтения Конфуция он «Чжуан Цзы» и «И Цзин» он выучил вэньянь, а для чтения Ефрема Сирина сирийский язык.

По вероисповеданию был православным христианином. Оказал влияние на мировоззрение А. Б. Зубова.

Похоронен в Москве на Армянском кладбище.

Оценки 
М. Т. Степанянц: Могу с уверенностью сказать: тот факт, что среди сотрудников Института философии был такой человек, как Всеволод Сергеевич Семенцов, подняла авторитет нашей философской индологии в глазах индийских учёных.

Интересные факты 
М. Т. Степанянц отмечает, что во время официального визита президента Индийского философского конгресса  и профессора  Бхувана Шанделя сопровождавший их в поездке по Грузии В. С. Семенцов произвёл настолько сильное впечатление на гостей своими знаниями индийской культуры и индийской философии, что они его стали называть «человек Бхагаватгиты» ().

Научные труды

Диссертация 
 Ритмическая структура поэтического текста на примере анализа Бхагавадгиты. Автореф. дисс. … канд. филол. наук. М.: ИВ РАН, 1972.

Монографии 
 Семенцов B. C. Бхагавадгита и Дхаммапада. М., 1968

Статьи 
 Семенцов B. C. К постановке вопроса о возрасте «Бхагавадгиты» // Классическая литература Востока. Сборник статей. М., 1972. С. 86-104
 Семенцов B. C. Молния в упанишадах// Санскрит и древнеиндийская культура (Сборник статей и сообщений советских ученых к IV Всемирной конференции по санскриту Веймар, 23-30 мая 1979 г.) П. М, 1979. С. 127—137
 Семенцов B. C. Проблема трансляции культуры на примере судьбы Бхагавад-гиты // Художественные традиции литератур Востока и современность: ранние формы традиционализма. Отв. ред. В. И. Брагинский, Е. П. Челышев. М, 1985. С. 38-72.
 Семенцов B. C. Методологические проблемы изучения древнейшего периода ин-дийской мысли (на материале Упанишад) // Методологические и мировоззренческие проблемы истории философии стран Востока. Материалы к Всесоюзной конференции «Методологические и мировоззренческие проблемы истории философии». Ч. 1. М.,1986, с. 3-6.

Переводы 
 Бхагавадгита / Пер. с санскрита, исслед. и прим. В. С. Семенцова. М., 1999.
 «Гитабхашья» Рамануджи (гл. 1—2) / Пер. В. С. Семенцова // Всеволод Сергеевич Семенцов и российская индология. М., 2008.

Примечания

Литература 
 
  
  
  
  
  

Индологи СССР
Востоковеды СССР
Санскритологи СССР
Филологи СССР
Религиоведы СССР
Переводчики и исследователи «Бхагавадгиты»
Полиглоты
Выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных
Выпускники Института стран Азии и Африки при МГУ
Сотрудники Института востоковедения РАН
Сотрудники Института философии РАН
Похороненные на Армянском кладбище (Москва)